antiX – dystrybucja Linuksa oparta na Debianie Stable z runit lub sysVinit zastępującym bardziej wymagające systemd. Pierwotnie stworzona dla starszych komputerów. Jest ona lekka, przy czym zawiera aktualne jądro i aplikacje, wykorzystuje pakiety deb, którymi zarządzanie odbywa się za pomocą systemu apt.

Odmiany 
antiX jest dostępny w trzech wydaniach:

 Full – zawiera pełny pakiet aplikacji.
 Base – zawiera pakiet podstawowych aplikacji.
 Core – zawiera minimalistyczny pakiet aplikacji.
 Net – zawiera tylko najbardziej niezbędne elementy systemu wraz z oprogramowaniem służącym doinstalowaniu wybranych aplikacji poprzez połączenie przez Internet.

Wydania antiX

Wymagania systemowe

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 AntiX – strona oficjalna

Dystrybucje Linuksa